

Onomastica
Manfred  – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Manfredo

Opere
Manfred  – dramma di Lord Byron
Manfred  – musiche di scena di Schumann
Manfred  – spettacolo teatrale di Carmelo Bene, tratto dall'omonimo dramma di Byron
Manfred-Meditation  – composizione per pianoforte a quattro mani di Friedrich Nietzsche
Sinfonia Manfred  – sinfonia in quattro parti di Čajkovskij

Personaggi fittizi
Manfred  – personaggio della serie filmografica L'era glaciale

Pagine correlate
Manfredi